Сайго́н — прежнее название города Хошимин (Вьетнам).
 Сайгон — морской порт во Вьетнаме (город Хошимин).
 Сайгон — река во Вьетнаме.
 «Сайгон» — вьетнамский футбольный клуб из Хошимина.
 «Сайгон» — кафе в Ленинграде (1964—1989).
 «Сайгон» — кинофильм 1988 года о войне во Вьетнаме.

См. также 
 «Навибанк Сайгон» — бывший вьетнамский футбольный клуб из Хошимина.
 «Суантхань Сайгон» — бывший вьетнамский футбольный клуб из Хошимина.
 «Мисс Сайгон» — мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля.
 Коричник Лоурейра — Сайгон упоминается в английском варианте названия.
 Сайгонский договор (1862)